Astraeus är ett släkte av svampar. Astraeus ingår i familjen Diplocystidiaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Astraeus